Jam kan syfta på följande:

 Jam, improviserat samspel av musiker utan färdiga arrangemang
 Jam (låt), en låt på Michael Jacksons album Dangerous från 1991
 Jam, Iran, en ort i Bushehr, Iran
 Jam (shahrestan), en delprovins i Bushehr, Iran
 Minareten och fornlämningarna i Jam, ett världsarv i Afghanistan